Gyimesi János (1913–1993) kosárlabdázó, edző
 Gyimesi János (1942) kosárlabdaedző